Bertozzi peut faire référence à :

Patronymes  
 Andrea Bertozzi (née en 1965), mathématicienne américaine.
 Jean Bertozzi (1937-2018), athlète français
 Carolyn Bertozzi, chimiste.
 William Bertozzi, physicien.

Toponymes  
 Bertoši (en italien : ), une localité de Croatie située en Istrie.

Divers 
 L'expérience de Bertozzi, une réalisation expérimentale en mécanique relativiste.